Калиманићи могу да буду:

 Калиманићи (Горњи Милановац), насеље у општини Горњи Милановац, Република Србија
 Калиманићи (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Горњи Калиманићи, насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Доњи Калиманићи, насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ